La parola Tulum puo' riferirsi a:

Geografia
 Tulum – sito archeologico Maya in Messico
 Tulum – città in Messico
 Tulum – comune in Messico

Alimentazione
 Tulum – formaggio turco a base di latte di capra